

Фердінанд — місто, штат Айдахо
 Фердінанд — місто, штат Індіана
 Фердінанд — місто, штат Вермонт

Див. також 
 Фердинанд